Daucus littoralis är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Smith. Daucus littoralis ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 D. l. glabra
 D. l. negevensis

Källor

Externa länkar 

Morötter
littoralis